Toponímia:
 Les Penyes (Montoliu de Lleida), serra situada al municipi de Montoliu de Lleida (Segrià)
 Les Penyes (Capçanes), serra situada als municipis de Capçanes (Priorat) i de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 Les Penyes Roges (Begues), muntanya situada al municipi de Begues (Baix Llobregat)